Sonntagsspitze kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Sonntagsspitze (bergstopp i Österrike, Vorarlberg), 
 Sonntagsspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Schwaz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar